Velika nagrada Velike Britanije 2002 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 7. julija 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1,18,998
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:19,032
| +0,034
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,042
| +0,044
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:19,329
| +0,331
|-
! 5
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,133
| +1,135
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard 
| McLaren-Mercedes
| 1:20,315
| +1,317
|-
! 7
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:20,516
| +1,518
|-
! 8
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:20,995
| +1,997
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:21,130
| +2,132
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:21,187
| +2,189
|-
! 11
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:21,191
| +2,193
|-
! 12
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:21,247
| +2,249
|-
! 13
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:21,274
| +2,276
|-
! 14
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:21,337
| +2,339
|-
! 15
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:21,382
| +2,384
|-
! 16
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen 
| Arrows-Cosworth
| 1:21,416
| +2,418
|-
! 17
| 9 
|  Giancarlo Fisichella 
| Jordan-Honda
| 1:21,636
| +2,638
|-
! 18
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:21,780
| +2,782
|-
! 19
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:21,851
| +2,853
|-
! 20
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:22,281
| +3,283
|-
! 21
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:23,422
| +4,424
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech
| 1:24,785
| +5,787
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| 1:31:45,015
| 3
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| + 14,578 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 60
| + 31,661 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 59
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 59
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 9
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 58
| +2 kroga
| 6
|  
|-
! 11
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 58
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 12
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 54
| Kolo
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 50
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 44
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 29
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 28
| Pog. gred
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 23
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 20
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 15
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 9
| Sklopka
| 20
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 0
| Sklopka
| 15
|  
|-
! DNQ
|22
| Alex Yoong
|Minardi-Asiatech
|
| Pravilo 107 %
|
|}

Formula 1 sezona 2002
2002